Koh-Lanta : Vanuatu est la  régulière de l'émission de téléréalité Koh-Lanta. Elle s'est déroulée au Vanuatu. Cette saison a été diffusée du vendredi  au mardi  sur TF1. Elle a ainsi débuté plus tard que les autres années pour cause de Coupe du monde de football 2006. Les deux tribus initiales étaient Mosso et Tana. C'est François-David qui a remporté cette édition face à Émilie, et a ainsi remporté .
Lors de cette saison, les participants ont dû faire face à un cyclone et à un séisme, au cours duquel le totem d'immunité a perdu un bras.

C'est depuis cette saison que les candidats ne portent plus de maillots aux couleurs de leur équipe.

Pour la première fois dans l'histoire de l'émission, un couple se forme entre deux aventuriers durant le jeu : François-David et Émilie, liaison qui perdure même après le jeu.

Candidats 
Les candidats de cette saison sont au nombre de 16 et ils sont âgés de 21 à 60 ans.

Légende

(jour 1 – ...), indique l'aventurier(ère) est resté(e) en compétition.

Déroulement

Bilan par épisode 

Notes :

Détail des éliminations 

Notes :

Résumés des épisodes

Épisode 1 : L'arrivée des candidats et création des tribus 
À leur arrivée, les candidats sont répartis en deux groupes : les moins de 31 ans, appelés les Tana (Émilie, François-David, Gaëlle, Karine, Ludovic, Marie, Nico, Sébastien), et les plus de 31 ans, appelés les Mosso (Alain, Catherine, Estelle, Jean-Claude, Mama, Mika, Nathalie, Nicolas). La première épreuve est annoncée : après un parcours aquatique et terrestre, les deux tribus doivent se maintenir pendant 5 secondes accrochés à une corde suspendue. Après de multiples échecs, l'épreuve est modifiée : un duel confrontant un membre de chaque tribu - en l'occurrence Alain et François-David - consiste à grimper le long des  de corde à la force des bras afin de départager les deux équipes. C'est finalement François-David qui l'emporte haut la main, permettant à son équipe d'avoir le droit à trois allumettes. 

L'épreuve d'immunité est ensuite annoncée : il s'agit des mythiques flambeaux. Les jaunes prennent rapidement l'avantage, mais s'épuisent en fin de parcours et perdent sur le fil face aux seniors. Le lendemant, les Tana affrontent le conseil et éliminent Karine,  jugée comme étant la plus faible du groupe.

Épisode 2 : Confort pour les jaunes, immunité pour les rouges, surprise au conseil 

Les Tana gagnent à nouveau l'épreuve de confort lors d'une épreuve qui consiste à ramener sur la plage un coffre enfouis sous l'eau. Ils ont la possibilité d'apprendre à faire du feu, grâce aux enseignements d'un habitant local, chose qu'ils réussissent à faire par l'intermédiaire de Marie, Ludovic et Sébastien.

L'épreuve d'immunité est annoncé, et après un duel épique entre Ludovic et Nicolas au tir à la corde, les Tana s'inclinent de nouveau. Sébastien est éliminé, une alliance entre les trois filles et François-David s'étant dessiné.

Épisode 3 : Les jeunes gagnent leur première immunité et les anciens doivent d'aller au conseil : les alliances se dévoilent 

Les Tana se réveillent divisés, entre d'un côté l'alliance majoritaire conclu entre les trois filles et François-David, et de l'autre les deux hommes restants, jugeant leur compère comme étant un traître, malgré le fait qu'il n'y ait eu aucune alliance établie entre ces trois-là. Au programme de l'épreuve de confort : la dégustation. La finale oppose Émilie et Estelle, cette dernière donnant la victoire aux siens. Les seniors peuvent ainsi profiter du kit de pêche. Mais un événement a attiré l'œil de Mika et Mama, qui n'ont pas disputé l'épreuve : Nathalie a curieusement fait signe à Gaëlle de désigner Estelle, alors qu'elles ne sont pas de la même équipe. Nathalie n'assume pas ce geste, mais assure qu'un rapprochement s'est effectué avant la répartition des équipes entre les filles des deux tribus afin d'être majoritaire lors de la réunification. Cela jette un froid chez les Mosso, et la tension règne désormais chez les Seniors. Nicolas inaugure le kit de pêche et est le premier à attraper du poisson, malgré le courant et les mises en garde de ses coéquipiers. 

Les Mosso perdent pour la tout première fois une épreuve d'immunité et Nathalie est éliminée, jugée trop autoritaire par la majorité de la tribu.

Épisode 4 : Deux abandons médicaux chez les Mosso, le retour de Nathalie et Sébastien, nouveau conseil pour les Tana 

L'épreuve de confort est annoncée. Mais une nouvelle va rapidement mettre le froid chez les Mosso : Mama,  après avoir été évacuée la veille au soir, doit abandonner pour raisons médicales, signant le retour de Nathalie, ce qui agace les rouges. Chaque équipe doit désigner un guide, qui doit orienter ses coéquipiers aveuglés afin de ramener des pièces de bois. Les deux guides sont Ludovic et Nicolas. Le benjamin prend sa revanche sur son aîné après une épreuve disputée, ces derniers pouvant alors déguster une pizza jambon-fromage. 

Les mauvaises nouvelles s'enchaînent chez les Mosso, Mika et Nicolas tombant tous les deux malades en raison d'une épidémie de gastro-entérite. Mika revient rapidement, alors que Nicolas est contraint d'abandonner après l'épreuve d'immunité en raison d'une infection au genou due à un choc lors d'une partie de pêche, permettant à Sébastien d'intégrer les rouges pour le remplacer. Quant aux Tana, ils doivent à nouveau affronter le conseil en raison d'une défaite lors du grand bleu (et un exploit d'Estelle), et Nico est logiquement éliminé malgré ses récentes performances.

Épisode 5 : Série retrouvailles chez les jaunes et nouveaux défaites chez les anciens 

L'épreuve de confort est un trek en pleine jungle. Les Mosso perdent et le confort et Sébastien qui retrouve son équipe jaune. 

L'immunité est remportée par les Tana. Au conseil, Alain est éliminé

Épisode 6 : Le départ de Jean-Claude et les anciens perdent une nouvelle fois d'immunité  

Les Mosso perdent Jean-Claude, qui abandonne pour raisons médicales, signant le retour d'Alain. Les jaunes remportent confort et immunité. Au conseil, les Mosso se séparent finalement de Mika.

Épisode 7 : Réunification et la chute d'Estelle 

C'est la réunification, les deux ambassadrices, Gaëlle et Nathalie décident d'handicaper Estelle d'un bulletin dans l'urne pour le conseil de la réunification. Celle-ci est bien décidée à remporter l'épreuve d'immunité des paresseux mais elle termine deuxième derrière Gaëlle. Au conseil, Estelle est éliminée.

Épisode 8 : Nathalie, éliminée pour la seconde fois 

Francois-David remporte l'épreuve de confort de la boue. L'épreuve d'immunité est le parcours du combattant : chez les hommes Sébastien devance Francois-David et chez les femmes Gaëlle devance Marie. La finale oppose donc Gaëlle et Sébastien sur traversée de poutre. C'est finalement Sébastien qui la remporte. Au conseil, Nathalie est éliminée à cause de ses emportements.

Épisode 9 : Nouvelle défaite pour Alain, éliminé pour la seconde fois 

Marie remporte l'épreuve de confort des sacs et Ludovic l'immunité. Alain est éliminé, victime de la stratégie des jaunes.

Épisode 10 : Fin des ex-rouges 

Marie remporte l'épreuve de confort de la bougie face à Gaëlle et cède la récompense à cette dernière. Émilie remporte l'épreuve d'immunité mais refuse le totem car Ludovic l'a laissée gagner l'épreuve. Catherine est éliminée, n'ayant pas su défaire l'alliance des jaunes.

Épisode 11 : Séries pour les jeunes 

Les jaunes se déchirent Ludovic remporte l'épreuve de confort des bascules, Sébastien l'immunité des grappins, et Gaëlle est éliminée, trahie par Marie en cause de son amitié.

Épisode 12 : Le sprint avant la finale 

Au jury final, Gaëlle est très remontée contre Marie qui l'a trahie en votant contre elle au conseil. L'épreuve de confort est celle des bambous. Émilie est la première éliminée suivie de Sébastien, Marie et Francois-David. C'est donc Ludovic qui remporte cette épreuve. L'épreuve d'immunité est l'équilibre sur l'eau, Marie est la première éliminée suivie par Émilie et Ludovic. La finale se joue donc entre Francois-David et Sébastien. C'est finalement Francois-David qui la remporte. Marie est éliminée aux portes de la finale dans l'aventure.

Épisode 13 - Finale 

Aidés d’une boussole et d’une carte qui indique l’emplacement de 4 repères, les candidats doivent retrouver un masque (une sculpture). Ils doivent d’abord chercher l’un de ces repères, car c’est auprès d’eux qu’un masque est caché. Au total il y a donc 4 masques : les 3 premiers candidats qui ramèneront un masque se qualifieront pour l’épreuve des poteaux, tandis que le dernier sera éliminé. Sébastien, François-David puis Émilie ramènent chacun un masque ; c’est donc Ludovic qui est éliminé à l'orientation. Au bout de 1 minute 40 secondes, François-David est le premier à tomber des poteaux. Après 2 heures 26 minutes d’épreuve, Sébastien tombe à son tour. Émilie remporte donc cette épreuve et choisit d’affronter François-David, son amour de l'aventure, devant le jury final. Ce qui lui est fatal, puisque c'est François-David qui est sacré grand gagnant de cette édition. Le conseil du jury final aura été marqué par les fortes tensions entre jaunes.

Les 8 membres du jury final (Estelle, Nathalie, Alain, Catherine, Gaëlle, Marie, Ludovic et Sébastien) ont voté durant le conseil final et désigné François-David vainqueur de cette saison de Koh-Lanta, face à Émilie, avec 5 voix contre 3. (Nathalie, Alain, Catherine, Marie et Gaëlle ont voté pour François-David.  Estelle, Sébastien et Ludovic quant à eux ont voté pour Émilie.)

Audiences 
La moyenne de cette saison est de 6,868 millions de téléspectateurs pour 37,2 % de PDM.

Légende :

Notes 

 Estelle, Nathalie, Jean-Claude, Catherine, Ludovic, Sébastien, François-David, Émilie et Nicolas ont participé à une émission du Maillon faible spéciale Koh-Lanta 6.

Références 

Saison de Koh-Lanta
2006 à la télévision en France
Culture au Vanuatu